Aquesta línia evolutiva de Pokémon inclou Slowpoke, Slowbro i Slowking.

Slowpoke 

Slowpoke és una de les espècies que apareixen a la franquícia Pokémon, una sèrie de videojocs, anime, mangues, llibres, cartes col·leccionables i altres mitjans que va ser inventada per Satoshi Tajiri i ha generat milers de milions de dòlars en beneficis per a Nintendo i Game Freak. És de tipus aigua i psíquic. Evoluciona a Slowbro o Slowking.

Slowbro 

Slowbro és una de les espècies que apareixen a la franquícia Pokémon, una sèrie de videojocs, anime, mangues, llibres, cartes col·leccionables i altres mitjans que va ser inventada per Satoshi Tajiri i ha generat milers de milions de dòlars en beneficis per a Nintendo i Game Freak. És de tipus aigua i psíquic. Evoluciona de Slowpoke.

Slowking 

Slowking és una de les espècies que apareixen a la franquícia Pokémon, una sèrie de videojocs, anime, mangues, llibres, cartes col·leccionables i altres mitjans que va ser inventada per Satoshi Tajiri i ha generat milers de milions de dòlars en beneficis per a Nintendo i Game Freak. És de tipus aigua i psíquic. Evoluciona de Slowpoke.

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial de Pokémon
 
 
 

Pokémon de tipus aigua
Pokémon de tipus psíquic